Sezon Liiga rozegrany został na przełomie 2016 i 2017 jako 42. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie. 

W porównaniu do poprzedniej edycji rozgrywek z ligi została wycofana drużyna klubu Espoo Blues, który ogłosił upadłość. Jeszcze we wrześniu 2015 do sezonu został przyjęty klub Mikkelin Jukurit.

Obrońcą tytułu była drużyna Tappara, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała HIFK 4:2.

Sezon zasadniczy 
 Tabela 

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Sezon zasadniczy rozpoczął się 16 września 2016, a zakończył 13 marca 2017 .

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Liiga w sezonie 2016/2017 rozpoczęła się 15 marca 2017 roku, a zakończyła 27 kwietnia 2017 roku. 6 najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7–10 rozegrały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa najniższe miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Tradycyjnie wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczy się do czterech zwycięstw. Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna
 Ässät – Ilves 1:2 (3:2 d., 1:6, 0:1 d.)
 Kärpät – HIFK 0:2 (3:4 d., 3:4 d.)

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Tappara
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Tappara
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: JYP
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: HIFK

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Veli-Matti Savinainen (Tappara) – 30 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Juha Leimu (Pelicans) - 11 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Henrik Haapala (Tappara) – 60 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Jasper Lindsten (Kärpät) +28	
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Mika Pyörälä (Kärpät)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Jukka Peltola (Tappara)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Mika Pyörälä (Kärpät)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Eero Kilpeläinen (KalPa)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Miika Koivisto (Jukurit)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Pekka Saravo (Tappara)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Otto Koivula (Ilves)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Eero Kilpeläinen (KalPa)
 Obrońcy: Miika Koivisto (Jukurit), Henrik Tallinder (TPS)
 Napastnicy: Henrik Haapala (Tappara), Jaakko Rissanen (KalPa), Veli-Matti Savinainen (Tappara)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Pekka Virta (Lukko)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 w Finlandii
2017 w Finlandii